Maīmanah kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Maymana (provinshuvudstad i Afghanistan), Faryab, 
 Maīmanah (distrikt), Faryab, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar